Панчагавья, или панчагава () — санскритский термин, которым называют пять основных продуктов, получаемых от коровы: молоко, йогурт, гхи, мочу и навоз. Панчагавья имеет большое религиозное значение в индуизме, повсеместно используется в индуистских ритуальных практиках и в аюрведической медицине. Индуисты предлагают элементы панчагавьи храмовым божествам и затем принимают их как прасад. Коровий навоз широко используется как удобрение. Высушенный навоз также используют как топливо. Штукатурка из коровьего навоза — хороший теплоизолятор.

Также панчагавья используется для изготовления косметических кремов, лосьонов, масок для лица, мыла, шампуней, бальзамов, капель для глаз и моющих средств.

См. также 
 Панчамрита
 Чаранамрита
 Абхишека
 Прасада

Примечания 

Понятия индуизма
Аюрведа
Поклонение в индуизме